Rui Costa (ul. 1963) – brazylijski ekonomista i polityk
 Rui Costa (ul. 1972) – portugalski piłkarz
 Rui Costa (ul. 1986) – portugalski kolarz, mistrz świata
 Rui Costa – portugalski muzyk
 Rui Costa (ul. 1996) – portugalski piłkarz